Elias Haffter ist der Name folgender Personen:

* Elias Haffter (Mediziner, 1803) (1803–1861), Schweizer Arzt und Standespolitiker
 Elias Haffter (Mediziner, 1851) (1851–1909), Schweizer Arzt und Reiseschriftsteller